Storhagen kan syfta på följande platser:
 Storhagen, Nagu – en udde på Storlandet i Nagu, Finland.
 Storhagen (naturreservat) – ett naturreservat på Gotland.